Eitel Fredrik (tyska: Eitel Friedrich, fullständigt namn Wilhelm Eitel Friedrich Christian Karl), född den 7 juli 1883 i Potsdam, död på samma plats den 8 december 1942, var en prins av Preussen. Han var andre son till kejsar Vilhelm II av Tyskland och dennes maka Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Han var särskilt omtyckt av sin far, som såg honom som sin favorit.

Biografi
Eitel Fredrik blev 1911 ståthållare i Pommern.  Han yrkesbana ägde huvudsakligen rum inom armén. Han var officer vid 1:a gardesregementet till fots i Potsdam, och utsågs vid första världskrigets utbrott till dess befälhavare, och hade vid krigsslutet stigit i graderna till generalmajor. För sina insatser på denna post belönades han med Pour le Mérite.

Efter kriget engagerade han sig i den monarkistiska organisationen Bund der Aufrechten och i soldatveteranorganisationen Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, men till skillnad från ett par av sina bröder tog han bestämt avstånd från nationalsocialismen. Detta ledde till att Hitler vid prinsens död nekade honom rätt att begravas med de militära hedersbetygelser han annars skulle haft rätt till.

1907-1927 var Eitel Fredrik ledare ("härmästare") för den brandenburgska Johanniterorden. Han efterträddes på denna post av sin yngre bror, prins Oskar av Preussen.

Eitel Fredrik gifte sig 27 februari 1906 i Berlin med Sophie Charlotte av Oldenburg (1879-1964). Deras relation blev ganska snart omvittnat olycklig. Paret fick inga barn och skilde sig 1926.

Eitel Fredrik ligger begraven i Antiktemplet i Sanssoucis slottspark.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 1 december 1904.

Anfäder

Källor
 Louis Ferdinand Freiherr von Massenbach: Die Hohenzollern - einst und jetzt (Bonn 2006)

Noter

Externa länkar

Födda 1883
Avlidna 1942
Preussens prinsar
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden